Пе́ткович (Петко́вич) () — фамилия югославянского происхождения.

Известные носители:
 Петкович, Андреа (род. 1987) — немецкая теннисистка.
 Петкович, Бруно (род. 1994) — хорватский футболист.
 Петкович, Велимир (род. 1956) — немецкий гандбольный тренер.
 Петкович, Велько (род. 1977) — сербский волейболист.
 Петкович, Владимир (род. 1963) — боснийский футболист и тренер.
 Петкович, Владо (род. 1983) — сербский волейболист.
 Петкович, Деян (род. 1972) — сербский футболист.
 Петкович, Даниел (род. 1993) — черногорский футболист.
 Петкович, Джейсон (род. 1972) — австралийский футболист.
 Петкович, Джон Миша (род. 1949) — американский фигурист-одиночник.
 
 Петкович, Игорь (род. 1983) — сербский футболист, защитник.
 Петкович, Илия (1945—2020) — сербский футболист.
 Петкович, Майкл (род. 1976) — австралийский футболист.
 Петкович, Мария (1892—1966) — блаженная Римско-католической церкви, основательница женской католической конгрегации «Дочери Милосердия».
 Петкович, Марко (род. 1992) — сербский футболист,.
 Петкович, Миливой (род. 1949) — военный деятель боснийских хорватов.
 Петкович, Момир (род. 1953) — югославский борец греко-римского стиля.
 Петкович, Никола (род. 1986) — сербский футболист.